ПАО «Красносельский Ювелирпром» (Красносельский ордена «Знак Почета» ювелирный завод) — один из старейших в России ювелирных заводов, один из крупнейших российских отраслевых предприятий.

Завод расположен в посёлке Красное-на-Волге Костромской области. Завод в СССР награждён Орденом «Знак почёта». На предприятии работает около 600 человек.

Генеральным директором завода с 2000 по 2015 год являлся Гумеров Флун Фагимович.

Завод входит в состав ювелирной компании «Алмаз-Холдинг» и является её главной производственной базой. При заводе работает музей.

История 
Завод был организован в 1919 году, когда несколько кустарных производств села Красное-на-Волге создали артель «Красносельский кустарь».

Ювелирные изделия предприятия (филигранные броши из серебряного кружева, ажурные подстаканники, украшенные вставками из эмали, легкие шкатулки, дамские аксессуары) были представлены на Всемирной выставки в Париже в 1937 году и удостоены золотой медали.

Для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году мастера завода изготовили филигранный герб СССР.

30 мая 1969 года Указом Президиума Верховного Совета СССР предприятие было награждено орденом «Знак Почета».

В 1992 году образовывается акционерное общество «Красносельский Ювелирпром». Начинается трудный период перестройки. Из состава производственного объединения «Красносельский Ювелирпром» выделились в отдельные акционерные общества Костромской ювелирный завод и Подольский ювелирный завод. В 1997 году «Красносельский Ювелирпром» становится основным изготовителем для торговой марки «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ». Известный ювелирный бренд разрабатывает и начинает воплощать в жизнь инвестиционные программы по поддержке производства. При поддержке губернатора Костромской области В. А. Шершунова, всего депутатского корпуса области и Красносельского района градообразующее предприятие становится лидером ювелирной промышленности России. http://turalmaz.ru/история-завода/ 

В 2009 году «Красносельский Ювелирпром» экспортировал 10 процентов своей продукции за рубеж.

На торжестве, устроенном в честь 85-летия «Красносельского Ювелирпрома» среди гостей были губернатор Костромской области Виктор Шершунов, депутаты Госдумы РФ, представители банковских структур, ювелирного сектора.

Производство 
Среди технологий, применяемых на предприятии: 3D-моделирование, литье, штамповка, технология давления, лазерный раскрой, гальванопластика, чеканка, сканно-филигранная техника, финифть, эмаль, декоративная обработка. Производство также ведется на германском и итальянском оборудовании.

В настоящее время «Красносельский Ювелирпром» — одно из немногих предприятий, выпускающих изделия по технологии финифти.

ПАО «Красносельский Ювелирпром» — единственное предприятие в Костромской области, изготавливающее интерьерные, религиозные предметы и украшения в сканно-филигранной технике с использованием эмали и финифти. Предприятие создает ювелирные изделия и сувениры из сплавов золота, серебра и цветных металлов, изделия посудной группы (чайные, кофейные, винные наборы, ложки).

Место на рынке 
Продукция ПАО «Красносельский Ювелирпром» в начале 2000-х составляла основную долю продукции, выпускаемой на тот момент крупными и средними предприятиями Красносельского района. Однако с годами объём выпуска постепенно снижался и на 2015 год завод занял 13-ю рейтинговую строчку среди костромских производителей. Предприятие являлось так же в 2000-е одним из лидеров в России по производству изделий из серебра, в том числе скани.

В 2000 году завод стал одним из ювелирных предприятий, вошедших в состав «Московских патриарших мастерских». Изделия данного направления несут на себе благословение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.

Продукция 
Ритуально-обрядовые изделия, ожерелья, кольца, серьги, браслеты, вазы, кубки, изделиях посудной группы, скань, подвески. Для производства используются жемчуг, бриллианты, топазы, аквамарины, сердолики, агаты, аметисты, яшма и бирюза. Завод выпускает изделия из золота и серебра со вставками, финифтью и горячей эмалью, цепи, в том числе с алмазной гранью.

В ассортименте также предметы сервировки стола. Перспективным направлением считается выпуск ювелирных украшений из металлов платиновой группы с использованием натуральных камней; производится выпуск сканных изделий с цветной и витражной эмалью.

Ювелирные композиции «Жар-птица», «Храм Христа Спасителя», «Снегурочка» признаны раритетами ювелирного искусства.

Ассортиментный кабинет ПАО «Красносельский ювелирпром» обладает экспозицией ювелирных изделий, ставший доступным для посещения туристов.

Участие в выставках и форумах 
Завод демонстрирует свою продукцию, принимает участие в ювелирных выставках в России (Санкт-Петербург, Москва и пр.), в Швейцарии, Франции, Америке, Германии, ОАЭ, а также в странах СНГ: Казахстане, Украине.

На форуме Сочи-2010 были представлены изделия завода: «Жар-птица», «Снегурочка», «Тройка», «Храм Василия Блаженного», выполненный из драгоценных металлов и камней. С предложением разместить работы красносельских мастеров в центре Костромы обратился к Флуну Гумерову глава Костромской области Игорь Слюняев.

Устроитель V Ювелирного фестиваля 24 июня 2004 года.

С 21 по 24 июня 2001 г. приняла участие в ювелирной выставке-ярмарке, которая впервые проходила в рамках фестиваля «Золотое кольцо России» в г. Костроме.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»

Юридический и фактический адрес 
Российская Федерация, Костромская область, п. Красное-на-Волге, ул. Советская, 49

Топ-менеджмент 
Исполнительный директор:
 Петров Владимир Михайлович (2003—2007)
 Крипак Иван Иванович (2007—2010)
 Стецура Алексей Андреевич (2010—2012)
 Шалимов Сергей Сергеевич (2012—2013)
 Гумеров Артур Флунович (2013—2015)

Примечания

Ссылки 
 Краcносельский ювелирный завод
 Ювелирное искусство на грани фантастики // www.juvelinet.ru
 История
 Стецура

Производители ювелирных изделий России
Красносельский район Костромской области
Предприятия Костромской области